Ibirarema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibirarema (ort), São Paulo, 
 Ibirarema (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar